Руане — фамилия:

 Руане, Гюстав Арман (Gustave Rouanet; 1855—1927) — французский историк и политик-социалист.
 Руане, Мари (Marie Rouanet; род. 1936) — французская писательница и этнограф.
 Руане, Сержиу Паулу (1934—2022) — бразильский дипломат, философ, эссеист и учёный.